Il doppio femminile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Jennifer Capriati e Monica Seles che hanno battuto in finale Nicole Bradtke e Elna Reinach 7-5, 6-2.

Teste di serie

 Mary Joe Fernández /  Martina Navrátilová (semifinali)
 Nicole Bradtke /  Elna Reinach (finale)
 Assente
 Rosalyn Nideffer /  Mercedes Paz (quarti di finale)

 Jennifer Capriati /  Monica Seles (Campionesse)
 Helen Kelesi /  Andrea Temesvári (quarti di finale)
 Rachel McQuillan /  Catherine Tanvier (quarti di finale)
 Sandra Cecchini /  Laura Garrone (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1991